Canada
Maple Ridge  – municipalità (distretto) della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
Maple Ridge  – township della contea di Alpena, Michigan 
Maple Ridge  – township della Contea di Delta, Michigan 
Maple Ridge  – census-designated place della contea di Mahoning, Ohio